Список авиационных аварий и катастроф, произошедших с самолётами Ил-14.

По данным сайта Aviation Safety Network, по состоянию на 2020 год в общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 97 самолётов Ил-14 всех модификаций. Всего в этих происшествиях погибли 1029 человек.

Список

Примечания 

Ил-14
 *